Rabenstein an der Pielach, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Rabenstein/Fläming, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg

Zie ook
Ravenstein (doorverwijspagina)